Simpsonville può riferirsi a diverse località degli Stati Uniti:
Simpsonville (Carolina del Sud)
Simpsonville (Kentucky)
Simpsonville (Maryland)
Simpsonville (Texas)